Рэ́йчел Ха́ннен (; ) — шотландская и британская кёрлингистка.

В составе женской сборной Великобритании участница зимней Универсиады 2017.

Играет на позиции первого.

Достижения 
 : бронза (, ).
 : бронза (, ).
 : серебро ().
 : золото (, , ).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Из семьи кёрлингистов: её бабушка Изобель Торранс () — дважды чемпионка Шотландии и бронзовый призёр . Её мать Изобель Ханнен — кёрлингистка и тренер, серебряный призёр , трижды чемпионка Шотландии, участница демонстрационного турнира по кёрлингу на .

Примечания

Ссылки 
 Rachel Hannen - British Universities & Colleges Sport
 Rachel Hannen Athlete Profile - British Curling (.DOCX)
 Curling: Rachel Hannen - Winning Students
 Hamilton curling ace Rachel Hannen sets her sights on Sweden - Daily Record (14 oct 2017)
 Публикации на сайте The Roaring Game Blog с тэгом «Rachel Hannen»

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Шотландии